Unter dem Begriff Pflanzenwachs versteht man aus Pflanzen gewonnene Wachse, u. a.:
Carnaubawachs (Cera Carnauba)
Candelillawachs
Japanwachs
oder
alle natürlich von Pflanzen gebildeten Wachse
Siehe auch:
Baumwachs